Nothing Safe: Best of the Box - другий збірник пісень американської рок-групи Alice in Chains, який був випущений 29 червня 1999 року.

Треклист 
 Get Born Again - 5:26
 We Die Young - 2:28
 Man in the Box - 4:46
 Them Bones - 2:30
 Iron Gland - 0:43
 Angry Chair - 4:46
 Down in a Hole - 5:37
 Rooster - 6:46
 Got Me Wrong - 4:24
 No Excuses - 4:15
 I Stay Away - 4:14
 What the Hell Have I - 3:57
 Grind - 4:44
 Again - 4:04
 Would? - 3:28

Джерела 
 Nothing Safe: Best of the Box  Allmusic
 Nothing Safe: Best of the Box  last.fm

Альбоми Alice in Chains
Грандж-альбоми
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 1999